Die Abkürzung CCNR steht für:
  (englisch); siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze)#Rückruf bei Nichtmelden (CCNR)
  (französisch); siehe Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

CCNR